Moniz peut désigner :

 Bryant Moniz, joueur américain de football américain ;
 Charlie Moniz (né en 1980), musicien canadien
 Diogo Gil Moniz, noble portugais, fils de Gil Aires Moniz ;
 Egas Moniz (1874-1955), médecin portugais, lauréat du prix Nobel de médecine 1949 ;
 Ernest Moniz (né en 1944), physicien nucléaire et homme politique américain ;
 Febo Moniz (1515-après 1580), noble portugais
 Febo Moniz de Lusignan, noble portugais, grand-père du précédent ;
 Felipa Perestrello Moniz, épouse portugaise de Christophe Colomb ;
 Francisco Moniz (1966-2020), boxeur angolais ;
 Frank Moniz (1911-2004), footballeur américain ;
 Gil Aires Moniz, noble portugais ;
 Jeffrey Moniz (né en 1969), professeur américain ;
 Júlio Botelho Moniz (1900-1970), militaire et homme politique portugais ;
 Lúcia Moniz (née en 1976), actrice et chanteuse portugaise ;
 Martim Moniz (mort en 1147), chevalier portugais ; 
 Pedro Moniz da Silva, noble portugais, fils de Diogo Gil Moniz ;
 Ricardo Moniz (né en 1964), footballeur et entraîneur néerlandais ;
 Rui Gil Moniz, noble portugais, fils de Gil Aires Moniz ;
 Vasco Gil Moniz (mort en 1497), noble portugais, fils de Gil Aires Moniz ;
 Wendy Moniz (née en 1969), actrice américaine.

Toponyme 
 Porto Moniz, une ville de l'île de Madère.

Homonymie de patronyme
Patronyme portugais